Wise kan avse

 Wise Group
 Wise (snus)

Geografi

Antarktis 
 Mount Wise,

USA 

 Wise, Virginia, countyhuvudort, Wise County,